Блатуша се може односити на:

 Блатуша (Вргинмост), насеље у општини Вргинмост, Кордун, Република Хрватска
 Блатуша (Зеница), насеље града Зенице, Федерација БиХ, БиХ